Плей-офф Чемпионата Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2014 проходит в период с 11 по 13 июля 2014 года. Все игры проходят в итальянском городе Удине.

Сетка

1/4 финала

против

против

против

против

Полуфиналы

против

против

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнирное положение

Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2014

2014 год в баскетболе
Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет